Лотар II од Италије је био номинални краљ Италије од 948. до 950. Припадао је франачкој племићкој лози Босонида, која је потицала од Боса Старијег. Био је син Ига од Италије, а мајка му је била њемачка принцеза по имену Алда (или Хилда).

Иако је носио титулу краља Италије, никада је није успио стварно потврдити. Године 931. је био верен, а 12. децембра 947. ожењен за петнаестогодишњу Аделаиде, кћер Рудолфа II од Бургундије и Берте од Швапске.

Брак је био дио плана за трајни мир између њихових очева. Лотар и Аделаида су имали кћер по имену Ема, рођену 948. године, а која се 966. удала за Каролинга Лотара од Француске.

Лотарова је власт у Италији била номинална. Од времена успјешног устанка племића 945. године, када је Иго натеран у прогонство, Беренгар Иврејски је тамо држао сву власт. Лотар је умро у Торину, можда и отрован од Беренгара који је покушавао утврдити своју власт у Ломбардији те послије покушавао Лотарову удовицу присилити да се ожени за његовог сина Адалберта. Умјесто тога је она нашла заштиту код Отона I од Њемачке, за кога се удала.

Породично стабло

Спољашње везе 

Умрли 950.
Краљеви Италије
Босониди